El nombre Antonio Soto puede referirse a:

Antonio Soto (1897-1963), dirigente anarcosindicalista español que se radicó en Argentina en su adolescencia.
Antonio Soto (1884-1980) periodista y narrador español que vivió Uruguay.